Ez a lap A Casagrande család epizódjainak listája. A sorozat első része hazánkban a Nicktoonson 2020. március 30-án 16:45-kor volt látható.

Évados áttekintés

Rövidfilmek

Különkiadás

Évadok

1. évad (2019-2020)

2. évad (2020-2021)

3. évad (2021-2022)

Jegyzetek 

Televíziós sorozatok epizódlistái